Конопельки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Конопельки — деревня в Узденском районе Минской области.

Украина 
 Конопельки — село в Макаровском районе Киевской области.

Народная культура 
 Конопельки (фольклор)